Srbiji:
 Palilula (općina, Beograd), gradska općina u sastavu grada Beograda
 Palilula (općina, Niš), gradska općina u sastavu grada Niša
 Palilula (Svrljig, Srbija), naselje u sastavu općine Svrljig
 Palilula (Beograd), naselje u sastavu općine Palilula